Bombom é um álbum lançado pela cantora e compositora Rita Lee e por Roberto de Carvalho em 1983. O álbum possui algumas das músicas mais famosas de Rita, como "Desculpe o Auê" e "On the Rocks". As canções "Arrombou o Cofre", que trata dos escândalos do político Paulo Maluf no Caso Luftfalla, e "Degustação", que Lee chamou de "um hino à escatologia infantil", sofreram censura, sendo proibida a sua execução pública e rádio difusão. O álbum também foi o único da cantora ter a venda proibida para menores de 18 anos. O álbum foi gravado e mixado em Los Angeles, tendo a participação de músicos internacionais como Mike Porcaro e Steve Lukather, membros da banda americana Toto.

Produção 
Após o sucesso de Flagra, último trabalho da dupla Lee & Carvalho, o casal teve um especial exibido na Rede Globo chamado "O Circo", onde contou com participações de César Camargo e Roupa Nova em 1982. Nesse tempo, Lee começou tomar bebidas alcoólicas, após a morte de seu pai, Charles, sendo internada no centro de reabilitação Tobias para desintoxicação. Com a barra pesada que estava passando, Lee resolveu entrar em estúdio para as gravações de um novo disco, juntamente com Roberto de Carvalho, partindo as Los Angeles para iniciar o projeto. 

A cantora em sua autobiografia, elege "On The Rocks" sua favorita do álbum: "trenzão pesadão e chique, letra bem colocada, instrumentália precisa, mixagem perfeita, uma de que muito me orgulho.". Após um ataque de ciúmes, Lee mandou um bilhete a Carvalho se desculpando pelo ato, onde o músico começou a musicar a situação, criando "Desculpe o Auê".

Outra que a cantora gosta bastante é "Raio X": "Misteriosa e bonita. Achamos chique não ter refrão, pensamos num filme noir com uma personagem esquisitinha espiando os vizinhos de binóculo vivendo a vida alheia para preencher sua solidão, um Big Brother caseiro.".

Elege no livro as canções "Tentação do Céu" e "Fissura" como as tolinhas do disco, dando espaço, como a própria diz, as faixas "Degustação" e "Pirarucu": "A primeira um hino à escatologia infantil: Querida, vamos chupar ferida? Não, amor, vamos chupar tumor. Tumor não me seduz, tomaremos dois copos de pus. A segunda, uma meditação com sotaque caipira cujo refrão: euxinguxatuduxingú, eupirocupirarucu, brincava com um jogo de palavras exóticas.".

Na música "Strip-tease", Rita diz: "Imaginei um casal se amassando no elevador de uma big store, a cada andar correspondente despiam uma determinada peça do vestuário.". As canções "Bobos da Corte" e "Menino" são rockcarnavais como diz a própria e "Yoko Ono" diz: "Escolhi a figura da japa do Lennon para interpretar a mulher falsamente submissa". 

Com o álbum pronto, prestes a ser lançado, os censores exigiu que colocassem na capa a advertência para menores de 18 anos, riscando a gilete nas primeiras tiragens, as canções Arrombou o Cofre e Degustação. 

Como de costume nos anos 1970 e 1980, Bom Bom teve duas faixas incluídas em trilhas de novela. A primeira foi "Raio X" incluída na trilha da telenovela "Champagne" de Cassiano Gabus Mendes. A novela posterior "Partido Alto", de Gloria Perez e Aguinaldo Silva trouxe a canção "Bobos da Corte". Ambas as músicas abriam as trilhas das novelas. 

O álbum foi severamente criticado pelos críticos, fazendo a dupla Lee & Carvalho sumissem por um tempo dos holofotes, mal divulgando o disco e muito menos fazendo shows.

Lista de faixas

Desempenho comercial

Ficha técnica 
 Rita Lee: Vocais 
 Roberto de Carvalho: Teclado, vocais
 Carlos Vega: Bateria
 Steve Lukather: Guitarra
 Michael Landau: Guitarra
 Mike Porcaro: Baixo
 Abraham Laboriel: Baixo
 Randy Kerber: Teclados
 Michael Boddicker: Teclados
 Erich Bulling: Teclados
 Rick Ferreira: Pedal steel guitar
 Paulinho da Costa: Percurssão
 Jim Haas: Vocais (em "Strip Tease")
 Stan Farber: Vocais (em "Strip Tease")
 Gene Morford: Vocais (em "Strip Tease")
 Jon Joyce: Vocais (em "Strip Tease")

Álbuns de Rita Lee
Álbuns de 1983
Álbuns em língua portuguesa